Altiplano generalmente se refiere a una meseta intermontana elevada, que se encuentra generalmente localizada entre dos o más cadenas montañosas recientes. Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 El Altiplano Armenio, en Armenia.
 El altiplano de los Andes Centrales.
 El altiplano cundiboyacense, en la cordillera oriental de los Andes colombianos.
 El Altiplano Quiteño.
 El Altiplano Nariñense en Nariño, al sur de Colombia.
 La comarca del Altiplano, en la Región de Murcia (España).
 La Mesa del Centro de México, también llamada «Altiplano Central».
 La región del Altiplano, en Togo.

Además, puede referirse a:
 Altiplano, grupo chileno de música andina.